El primer caso de la pandemia de COVID-19 en las Bahamas fue confirmado el 15 de marzo de 2020, el caso se trato de una persona de Nueva Providencia quien no realizó viajes previos.

El 4 de agosto, debido a incremento de contagiados de COVID-19, el primer ministro de Bahamas, Hubert Minnis, anunció un "cierre nacional total" de cada isla en el archipiélago atlántico durante al menos las próximas dos semanas tras el aumento en el número de casos, que comenzó después de que a principios de julio el Ejecutivo de Nasáu decidiera abrir las fronteras para beneficiar a la industria turística.

Antecedentes 
COVID-19 es una enfermedad infecciosa causada por el síndrome respiratorio agudo severo coronavirus 2 (SARS-CoV-2). La tasa de letalidad de COVID-19 ha sido mucho más baja que la de otras infecciones respiratorias por coronavirus como el SARS y el MERS , pero la transmisión ha sido significativamente mayor, con un número total de muertes significativo.

Cronología

Marzo de 2020 
El 15 de marzo, el ministro interino de Salud, Jeffrey Lloyd, anunció el primer caso confirmado, una mujer de 61 años. 

El 20 de marzo, el primer ministro Hubert Minnis anunció un toque de queda de 9 p. m. a 5 a.m., restricciones a las reuniones privadas y el cierre de la mayoría de los negocios en persona, con horarios limitados para las tiendas de alimentos y los mercados de agricultores, farmacias, estaciones de servicio, lavanderías, bancos, construcción. y restaurantes (limitado a comida para llevar solamente). Los trabajadores esenciales del gobierno, los servicios públicos y los medios de comunicación estaban exentos, al igual que los proveedores y proveedores de atención médica. El aeropuerto permaneció abierto, pero solo se permitieron los viajes esenciales en

autobuses públicos.

Abril de 2020 
El 19 de abril, el primer ministro anunció que usar una máscara o cubrirse la cara con ropa es obligatorio en público. Los empleadores deben proporcionar máscaras a sus empleados que atienden al público en general.

Mayo de 2020 
El 21 de mayo, las autoridades mantienen varias restricciones en las islas para frenar la propagación del COVID-19. Hay un toque de queda diario de 24 horas entre semana y los cierres de fin de semana desde las 2100 los viernes hasta las 0500 los lunes. La isla de Bimini está completamente cerrada al menos hasta el 30 de mayo. Bajo el toque de queda de 24 horas, los residentes solo pueden salir de sus hogares para propósitos esenciales o para una emergencia.

Referencias 

Bahamas
Bahamas
Salud en Bahamas
Bahamas en 2020
Bahamas en 2021
Bahamas en 2022